Berzelius est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1862-1939), photographe suédois ;
 Jöns Jacob Berzelius, chimiste suédois, découvreur notamment du cérium, du sélénium et du thorium.

Toponyme 

 , chaîne de montagnes du Groenland (Danemark);
 , rivière de la province de la Colombie-Britannique au Canada.

Odonyme 
Berzelius est un nom de voie notamment porté par :

 Berzeliusgatan à Helsingborg
 Berzeliusgatan à Kalmar
 Berzeliusgatan à Skelleftehamn
 Berzelius väg à Solna

 Berzeliusstraße à Hambourg
 Berzeliusstraße à Duisbourg
 Berzeliusstraße à Essen
 Berzeliusstraße à Düsseldorf
 Berzeliusstraße à Munich

 Berzeliusplatz à Vienne

 Passage Berzélius et rue Berzélius, voies dans le  de Paris ;

 Calle Juan Berzelius à 

 Calle J. J. Berzelius à Torreón.

Astronomie 

 Berzelius, cratère lunaire ;
 (13109) Berzelius, astéroïde de la ceinture principale ;

Industrie 
 , ancienne mine de minerais de métaux non ferreux dans le district minier de Bensberg, à Bergisch Gladbach dans le district allemand de  ;
 , réseau de sociétés allemandes destiné à la production et au recyclage du plomb.

Divers 
Divers sens liés au chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius :
 , lampe spirale équipée d'un double tirage d'air, plus tard remplacé par le bec Bunsen ;
 , journées scientifiques organisées à Stockholm par la Société suédoise des chimistes à destination des lycéens pour stimuler l'intérêt pour la chimie et les inciter à poursuivre les études de chimie à l'université.
 , médaille décernée par l'Académie royale suédoise des sciences à des recherches scientifiques exceptionnelles ;

Homonymie de patronyme suédois